Donusa – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1864 roku przez fińskiego botanika i zoologa Alexandra von Nordmanna.

Gatunek
Donusa clymenicola Nordmann, 1864

Przypisy 

Clausiidae